Plaats in Indonesië
 Maguan (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Maguan (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Maguan (Ngajum), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Maguan (Yunnan), plaats in de Chinese provincie Yunnan